John Proctor "Jack" Darragh, kanadski profesionalni hokejist, * 4. december 1890, Ottawa, Ontario, Kanada, † 24. junij 1924, Ottawa, Ontario, Kanada.

Darragh je v karieri igral za Ottawa Hockey Club v ligi NHL in njeni predhodnici NHA. Igral je na položaju desnega krilnega napadalca. Leta 1962 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Igralska kariera
Darragh je svojo celotno profesionalno kariero igral za moštvo Ottawa Hockey Club. Pridružil se mu je že leta 1910 in takrat zaigral ob boku Martyju Walshu in Dubbieju Kerru.

Bil je zelo pomemben člen pri klubskih uspehih, z njim je osvojil štiri Stanleyjeve pokale: v sezonah 1911, 1919/20, 1920/21 in 1922/23. V finalu leta 1921 je proti moštvu Vancouver Millionaires prispeval dva zadetka za zmago 2-1. Zanimivo je, da je finale 1921 skoraj zamudil. Razlog za to tiči v tem, da je ob hokeju delal v mlekarni Ottawa Dairy Company (v tistih časih plače profesionalnih športnikov niso bile dovolj za preživetje), ki mu je dala prosto šele na prigovarjanje župana Ottawe.

Po sezoni 1920/21 se je upokojil, a se po eni sezoni vrnil na ledene ploskve in zaigral za vnovič zmagoviti Ottawa Hockey Club. To je bil za klub že tretji Stanleyjev pokal v štirih sezonah.

Darragh je bil znan kot zelo hiter igralec, ki je imel nos za zadetke. Posebno učinkovit je bil njegov backhand, s katerim je pogosto presenečal vratarje, kar je bila v tistih časih zelo pogosta taktika. Postal je tudi pionir "Teorije napačnega krila", saj je kot levičar igral na desnem krilu. Darragh je v 132 tekmah zabil 124 golov in prispeval še 17 podaj, čeprav so takrat podaje beležili le na redkih tekmah.

Umrl je leta 1924 zaradi vnetja potrebušnice, ki se je razvila kot posledica počenega slepiča.

Pregled kariere

|-
| Ottawa Stewartons
| OCHL
| 09/10
|
| 5
| 11
| 0
| 11
|
| 11
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 3
|-
| Ottawa Cliffsides
| OCHL
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 4
| 0
| 4
| 
| 0
|-
| Ottawa Stewartons
| OCHL
| 10/11
|
| 3
| 7
| 0
| 7
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 10/11
|
| 16
| 18
| 0
| 18
|
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 36
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 11/12
|
| 17
| 15
| 0
| 15
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| NHA moštvo zvezd
| Ekshib.
| 11/12
|
| 3
| 4
| 0
| 4
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 12/13
|
| 20
| 15 
| 0 
| 15 
| 
| 16
|
|  
|  
|  
|  
| 
|  
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 13/14
|
| 20
| 23 
| 5
| 28 
| 
| 69
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 14/15
|
| 18
| 11 
| 2
| 13 
| 
| 32
|
| 5 
| 4
| 0 
| 4 
| 
| 9 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 15/16
|
| 21
| 16 
| 5
| 21 
| 
| 41 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|   
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHA
| 16/17 ‡
|
| 20
| 24
| 4
| 28 
| 
| 17
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 17/18
|
| 18
| 14
| 5
| 19 
| 
| 26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 18/19
|
| 14
| 11
| 3
| 14 
| 
| 33
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 19/20 †
|
| 23
| 22
| 14
| 36 
| 
| 22
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 19/20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 5
| 2
| 7
| 
| 3
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 20/21 †
|
| 24
| 11
| 15
| 26 
| 
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Ottawa Hockey Club
| Stanleyjev pokal
| 20/21
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 5
| 0
| 5
| 
| 12
|-
| colspan="17" | Ni igral
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 22/23 †
|
| 24
| 6
| 9
| 15 
| 
| 10
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 23/24
|
| 18
| 2
| 0
| 2 
| 
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 264
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | 272
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 84
|}

†Osvojil Stanleyjev pokal.

‡Zadel 5 golov proti moštvu Montreal Wanderers, 7. februar 1917.

Nagrade in dosežki
 1962 - Sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Ottawa Stewartons
Hokejisti Ottawa Cliffsides
Hokejisti Ottawa Hockey Club
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Zmagovalci Stanleyjevega pokala